Мазури — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Мазури — деревня в Городецком сельсовете Кобринского района Брестской области.
 Мазури — деревня в Хидринский сельсовете Кобринского района Брестской области.

См. также 
 Мазуры (значения)